Groenewegen is een Nederlandse achternaam.

Personen met de achternaam Groenewegen
Adriaan Groenewegen, Nederlands kunstschilder 
Dylan Groenewegen, Nederlands wielrenner
Gerrit Groenewegen, Nederlands tekenaar en kunstschilder
Han Groenewegen, Nederlands architect
Henriette Antonia Groenewegen-Frankfort, Nederlands archeologe (1896-1982)
Johannes Groenewegen, Nederlands predikant
Pieter Anthonisz. van Groenewegen, Nederlands kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam